Kronsberg bezeichnet

 Kronsberg, eine 118 m hohe Erhebung im Südosten von Hannover
 Siedlung an diesem Kronsberg, siehe Kirchrode-Bemerode-Wülferode#Kronsberg
 Kronsberg (Munster), eine 98 m hohe Erhebung in der Lüneburger Heide westlich Munsters
 Kronsberg (Amelinghausen), eine 81 m hohe Erhebung der Lüneburger Heide bei Amelinghausen
 Kronsberg (Jarmen), Ortsteil der Stadt Jarmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Kronsberg (Lüdershagen), Ortsteil der Gemeinde Lüdershagen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Kronsberg Pilsener, eine Biermarke

Auf dem Kronsberg ist der Name 
 einer Straße (und der dortigen Siedlung) im Ortsteil Berenbostel von Garbsen, nordwestlich von Hannover, Niedersachsen

Siehe auch:
 Cronberg
 Cronenberg
 Cronsberg
 Cronberger
 Kronberg (Begriffsklärung)
 Kronenberg